Maks Mirny e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Mirny ha deciso di non partecipare. Tecău ha giocato in coppia con Jean-Julien Rojer e sono riusciti a vincere il torneo, superando in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
 Eric Butorac /  Raven Klaasen (quarti di finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
<li> Jamie Murray /  John Peers (semifinale)

Wildcard

  Victor Crivoi /  Adrian Ungur (primo turno)

  Victor Hănescu /  Andrei Pătrui (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2014
ATP World Tour 2014